All Things Bright and Beautiful () — третий студийный альбом американского синти-поп проекта Owl City, выпущенный 14 июня 2011 года.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Owl City 
 All Things Bright and Beautiful  на сайте Discogs